«Желание любви» — российский двухсерийный фильм 1993 года режиссера Виктора Георгиева, по мотивам повести А. Куприна «Впотьмах».

Сюжет 
В уездный город приезжает выпускница института благородных девиц Зинаида Павловна Колосова, приглашенная гувернанткой для дочери богатого помещика Кашперова. В пути она знакомится с инженером Алариным, с которым у неё начинается роман. Кашперов, воспылав к страстью к гувернантке дочери, предлагает ей деньги, за то чтобы она стала его — на что получает решительный отказ. Однако, узнав, что Аларин, проиграв в карты казённые деньги, собирается застрелиться, Зинаида Павловна меняет своё решение…

В ролях 
В главных ролях:
 Светлана Рябова — Зинаида Павловна Колосова
 Борис Химичев — Сергей Григорьевич Кашперов
 Александр Збруев — Александр Егорович Аларин

В эпизодах:

 Аня Туровская — Лиза
 Анатолий Ромашин — Павел Афанасьевич Круковский
 Борис Иванов — юрисконсульт
 Борис Новиков — ростовщик
 Владимир Дружников — доктор
 Евгений Супонев — главный инженер
 Ольга Попович — Лола Попеску
 Александр Леньков — гость Круковского
 Ерванд Арзуманян — восточный человек
 Александр Лебедев — пассажир
 Виталий Леонов — почтальон

Съёмки 
Съёмки велись в городе Ярославль, в кадре можно видеть вокзал Ярославль-Главный, Беседку на Волжской набережной, Спасо-Преображенский монастырь, церковь Ильи Пророка, церковь Михаила Архангела, дом И. А. Вахромеева.

Дополнительно 
Фильм мало известен широкому зрителю — картина не попала в формат телевидения, но именно его считали главным в своей кинокарьере актёры Борис Химичев и Александр Збруев:
У меня есть фильмы, которые мне дороги. Считаю, что моя лучшая работа в кино — в «Желании любви» по Куприну. Но он был затёрт, его толком и не показывали. Вот там у меня запредельно отрицательная роль-перевертыш — он такой добрый и хороший, его полюбила девушка, а в конце он оказался отвратительным предателем. Интересная была роль.

Композитор Эдисон Денисов тоже выделял свою работу над музыкой к фильму из более 60 своих работ для кино, считая фильм очень удачным:
Фильм очень русский, с хорошими актерами, хорошо снятый, он весь построен на моей музыке, и музыка в нём играет очень важную роль — практически, вся внутренняя трагедия героев проходит не столько через слова, сколько через музыку.

Критика 
Збруев отдыхал душой, когда снимался в роли бедного инженера, заядлого картежника Апарина в фильме «Желание любви» (1992. реж. В. Георгиев) по повести А. Куприна «Впотьмах». Потому что это — классика, потому что герои говорили на истинном и благородном русском языке, потому что можно было наслаждаться красотой ушедшей жизни: герои во фраках, дамы в длинных белых платьях. (Хотя именно за «любование ушедшей жизнью с другого берега», за «красивость» ленту сильно бранила критика).

Призы и фестивали 
 Приз «Зеленое яблоко золотой листок» за 1993 год (актриса С. Рябова, в том числе за лучшую женскую роль в фильме «Желание любви»).

Примечания

Источники 
 Желание любви // Домашняя синематека: отечественное кино 1918—1996 / Сергей Землянухин, Мирослава Сегида. — «Дубль-Д», 1996. — 520 с. — Стр. 141

Фильмы России 1993 года
Фильмы-драмы России
Экранизации произведений Александра Куприна